Granthi steht für:

 Granthi (Yoga), Begriff im Yoga für Blockaden in den Energiekanälen
 Granthi (Vorleser), Person der Sikh-Religion, die als zeremonieller Vorleser des Sri Guru Granth Sahib, des Heiligen Buches des Sikhismus, fungiert und den Gläubigen in Sikh-Tempeln vorliest